est une expression anglo-saxonne qui peut faire référence à :

Cinéma 

  (Tro, håb og kærlighed), film danois de Bille August sorti en 1984.

Musique

Chanson 
 , chanson des Isley Brothers popularisée en  par les .
 , chanson de Deacon Blue présente sur l'album  sorti le  ;

Album 
 , EP des Beatles sorti le  ;
 , album des Beatles sorti le  au Canada.

Voir aussi